Jesup può riferirsi a:
Jesup – personaggio del film Il Re Scorpione
Jesup – città della Georgia (Stati Uniti)
Jesup – città dell'Iowa (Stati Uniti)